Grenzgänger bezeichnet:
 einen Arbeitnehmer, der täglich zwischen zwei Staaten pendelt; siehe Grenzgänger
 die historische Personengruppe der Grenzgänger im Raum Berlin 1948–1961
 einen risikobereiten Menschen, der sich an der Grenze von Leben und Tod bewegt; siehe Grenzgänger (Psychologie)
 eine Person, die ein Krankheitsbild zwischen einer neurotischen und einer psychotischen Störung aufweist, siehe Borderline-Persönlichkeitsstörung
 eine Musikgruppe, siehe Die Grenzgänger
 eine oberschwäbische Variante des Wurstsalats (mit Blutwurst und Emmentaler)
 das Beratungsnetzwerk Grenzgänger, siehe Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe

Filmtitel
 Grenzgänger (2006), französisch-finnischer Kompilationsfilm von Sólveig Anspach, Jasmin Dizdar, Saara Saarela, Emmanuel Finkiel und Gerard Stembridge
 Grenzgänger (2012), österreichischer Film von Florian Flicker
 Polizeiruf 110: Grenzgänger, deutscher Fernsehfilm von Jakob Ziemnicki aus dem Jahr 2015
 Tatort: Grenzgänger, deutscher Fernsehfilm von Ilse Hofmann aus dem Jahr 1981
 Der Grenzgänger, norwegisch-deutsche Fernsehserie aus dem Jahr 2017
 Grenzgänger – Zwischen den Zeiten, russischer Spielfilm von Dmitri Jurjewitsch Tjurin aus dem Jahr 2018

Romantitel
 Grenzgänger (Cormac McCarthy), Roman von Cormac McCarthy aus dem Jahr 1994
 Grenzgänger (Mechtild Borrmann), Roman von Mechtild Borrmann aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 Grenzgängerausweis
 Grenzgängerdemonstrationen im Warndt 1937
 Grenzgängerkarte
 Grenzgängerroute
 Grenzgang